Navarrai Johanna (1271–1305), I. Johanna néven Navarra királynője, Franciaország királynéja, IV. Fülöp francia király felesége, I. (Kövér) Henrik navarrai király lánya.
Navarrai Johanna (1312–1349), II. Johanna néven Navarra királynője, X./I. (Civakodó) Lajos francia és navarrai király lánya, az előbbi unokája.
Navarrai Johanna (1370–1437), Bretagne régens hercegnéje, Anglia királynéja, IV. Henrik angol király második felesége, II. (Gonosz) Károly navarrai király lánya, az előbbi unokája.
Navarrai Johanna (1382–1413), Navarra trónörököse, Foix grófnéja, I. János foix-i gróf első felesége, III. (Jó) Károly navarrai király elsőszülött gyermeke, az előbbi unokahúga.
Navarrai Johanna (1528–1572), III. Johanna néven (Alsó-)Navarra királynője, II. (Albret) Henrik navarrai király lánya, IV. (Bourbon) Henrik francia király édesanyja.